{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 18 июня — 22 августа 2000
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Сельта
  Удинезе
  Штутгарт
| кол-во игр       = 114
| кол-во голов     = 339
}}Кубок Интертото 2000''' — был 40-м розыгрышем Кубка Интертото и 6-м розыгрышем этого турнира под эгидой УЕФА. Три победителя финалов («Удинезе», «Сельта» и «Штутгарт») — получили путёвки в Кубок УЕФА.

Первый раунд 
 Матчи были сыграны 18/19 июня и 25/26 июня.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
 Матчи были сыграны 1/2 июля и 8/9 июля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
 Матчи были сыграны 15/16 июля и 22 июля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
 Матчи были сыграны 26 июля и 2 августа.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 
 Матчи были сыграны 8 августа и 22 августа.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 2000 году